

Lokalizacje

Austria 
 Feldkirch – powiat w kraju związkowym Vorarlberg
 Feldkirch – miasto w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch
 Feldkirch – stacja kolejowa we Feldkirch

Francja 
 Feldkirch – miejscowość

Inne 
 Feldkirch – diecezja

Zobacz też 
 Feldkirchen